Bell Hill är en kulle i norra delen av Saint-Martin. Den ligger  km nordost om huvudstaden Marigot. Toppen på Bell Hill är  meter över havet.

Källor 

Kullar i Saint-Martin